Клинково — название населённых пунктов в России:
 Клинково — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Клинково — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Клинково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Клинково — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Клинково —  прежнее название хутора Клинков в Наурском районе Чеченской республики.